Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1987 проходил с 28 августа по 6 сентября 1987 года на Олимпийском стадионе в Риме, Италия. В соревнованиях приняли участие 1451 человек из 159 стран мира. Победителями в неофициальном командном зачёте стали спортсмены Восточной Германии, которые выиграли 31 медаль, 10 из которых золотые.

Главным событием чемпионата был мировой рекорд Стефки Костадиновой в прыжках в высоту — 2,09 м — который и по сей день остаётся непревзойдённым.

Результаты 
WR рекорд мира |
СR рекорд чемпионатов мира |
WL лучший результат сезона в мире |
NR национальный рекорд |
PB личный рекорд

Мужчины

Женщины

Медальный зачет

Ссылки 
 Официальный сайт